Балбуена има више значења:

 Балбуена (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Балбуена, Булбуша (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Балбуена (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику